Whitesburg ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whitesburg (Alabama)
 Whitesburg (Georgia)
 Whitesburg (Kentucky)
 Whitesburg (Pennsylvania)
 Whitesburg (Tennessee)
 Whitesburg Estates (Alabama)